Ujimqin-Banner bezeichnet: 

Östliches Ujimqin-Banner
Westliches Ujimqin-Banner